Вера Николаевна Флоровская () — советский учёный-геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, специалист по геохимическим методам поиска месторождений нефти и газа, минералогии и геохимии углеродистых веществ.

Биография 
Родилась  года в городе Санкт-Петербург в семье служащих.

В 1938 году окончила Всесоюзный заочный индустриальный институт при Ленинградском горном институте.

В 1938—1941 годах — научный сотрудник музея Ленинградского горного института.

В 1941—1944 годах руководила отделом люминесцентной битуминологии ЦНИЛ Татгеолтреста Наркомнефти СССР.

В 1944—1946 годах — старший научный сотрудник Московского нефтяного института им. Губкина.

Кандидат геолого-минералогических наук (1946).

С мая 1946 года рабомала в МГУ — ассистентом, доцентом (1948), профессором. Читала курсы «Минералогия и геохимия горючих ископаемых», «Геохимические методы поисков месторождений нефти и газа», «Люминесцентно-битуминологический метод изучения нефтей и битумов».

В 1953 году защитила докторскую диссертацию по теме «Люминесцентно-битуминологический метод и его применение в нефтяной геологии».

В 1961—1968 годах — заведующая лабораторией люминесцентно-битуминологических исследований кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, геологический факультет МГУ.

В 1968—1972 годах — заведующая межфакультетской лабораторией люминесцентных исследований природных углеродистых веществ.

В 1972 году, по приглашению М. А. Глазовской работала на кафедре геохимии ландшафтов и географии почв, где они создали новое научное направление — влияние добычи и транспортировки нефти и газа на окружающую среду.

В 1972—1987 годах — заведующая лабораторией люминесцентных исследований кафедры геохимии ландшафтов и географии почв, географический факультет МГУ.

В 1987 году вышла на пенсию.

Скончалась 22 января 2018 года в Москве, на 106-м году жизни.

Членство в организациях 
 Всесоюзное минералогическое общество.
 Научный совет АН СССР по проблеме «Эволюционная биохимия и происхождение жизни на Земле».

Примечания

Ссылки 
 Ушла из жизни Вера Николаевна Флоровская — некролог на сайте географического факультета МГУ. 24 января 2018.
 Флоровская Вера Николаевна на сайте «Летопись Московского университета».
 Библиография В. Н. Флоровской в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геологи СССР
Женщины-геологи
Геохимики СССР
Столетние долгожительницы России